Лодер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Лодер, Дженна (род. 1988) — канадская кёрлингистка.
 Лодер, Курт (род. 1945) — американский кинокритик, писатель, колумнист и телеведущий.
 Лодер, Христиан Иванович (1753—1832) — анатом, доктор медицины, профессор немецкого происхождения, работавший в Германии и России.